Hammerschmied ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Hammerschmied (* 1949), eine österreichische Politikerin (SPÖ)
 Roland Hammerschmied (* 1967), deutscher Musiker

Hammerschmied bezeichnet:
 Hammerschmied (Aue), volkstümliche Bezeichnung einer Kontaktstelle zwischen dem im Meer entstandenen Schiefer mit dem vulkanischen Granit bei Aue
 Hammerschmied (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hammerschmidt
 Hammerschmiede (Begriffsklärung)
 Hammerschmitt